Gioachino Rossini, een Italiaans componist
Jonathan Rossini, een Zwitsers voetballer
Giuseppe Rossini, een Italiaans-Belgisch voetballer
Tournedos Rossini, een Frans vleesgerecht